INPT est un sigle pouvant faire référence à :
 Institut national polytechnique de Toulouse, établissement d'enseignement supérieur français, connu également sous le nom Toulouse INP ;
 future station INPT du métro de Toulouse, un projet de station du métro toulousain qui serait implanté à proximité de l'Institut national polytechnique de Toulouse ;
 Institut National des Postes et Télécommunications, établissement d'enseignement supérieur marocain ;
 Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions, dorsale technique de télécommunication du ministère de l'Intérieur français, qui sert notamment de support pour les réseaux Acropol de la police nationale et Antares de la Sécurité civile.